Shenlong (chinesisch „göttlicher Drache“) steht für:

 eine Regierungsdevise der Zhou-Dynastie (705) und der Tang-Dynastie (705–707), siehe Kaiser der Tang-Dynastie
 eine ehemalige chinesische Automarke, siehe Shenlong (Automarke)